De Grand Prix-wegrace van Maleisië 2005 was de dertiende race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2005. De race werd verreden op 25 september 2005 op het Sepang International Circuit nabij Sepang, Maleisië.

Valentino Rossi werd voor de vijfde keer op een rij gekroond tot MotoGP-kampioen met een tweede plaats in de race, terwijl zijn concurrent Max Biaggi niet verder kwam dan een zesde plaats.

Uitslag

MotoGP

250 cc

125 cc

Tussenstand na wedstrijd

MotoGP

250 cc

125 cc

2005
Maleisië